Пичугов — русская фамилия; имеет женскую форму Пичугова. Известные носители:

 Пичугов, Василий Григорьевич (1912—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Пичугов, Степан Герасимович (1893—1970) — советский военачальник, военный и гражданский авиатор.